2 miejscowości w Polsce: 
 Grzegorzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Mściwojów 
 Grzegorzów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice